bł. Sebastian Maggi (ok. 1414–1496) – włoski dominikanin
 bł. Sebastian od Objawienia (1501–1600) – hiszpański franciszkanin
 bł. Sebastian Valfrè (1629–1710) – włoski filipin
 bł. Sebastian Desbrielles (1739–1792) – francuski ksiądz, męczennik

Zobacz też:
 Święty Sebastian